Rorà, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)
Røra, een plaats in de Noorse gemeente Inderøy, provincie Nord-Trøndelag